Pjotr Velikij kan syfta på: 
Pjotr Velikij (1872) – var ett slagskepp i ryska flottan som sjösattes 1872, namnet till heder åt Peter den store
Pjotr Velikij (1996) – är en slagkryssare i ryska flottan av Orlan-klass som sjösattes 1996 under namnet Yury Andropov, nuvarande namn till heder åt Peter den store
 Pjotr Velikij (film, 1910) – en rysk stumfilm från 1910